Отра́дный — топоним:

Россия 
 Отрадный — хутор в Кошехабльском районе Адыгеи.
 Отрадный — посёлок в Тахтамукайском районе Адыгеи.
 Отрадный — посёлок в Октябрьском районе Костромской области.
 Отрадный — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Отрадный — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Отрадный — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Отрадный — посёлок в Багаевском районе Ростовской области.
 Отрадный — город в Самарской области.
 Отрадный — посёлок в Пригородном районе Свердловской области.
 Отрадный — посёлок в Туркменском районе Ставропольского края.
 Отрадный — посёлок в Асиновском районе Томской области.
 Отрадный — посёлок в Любимском районе Ярославской области.
 Отрадный — посёлок в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Отрадный — историческая местность Киева
 Отрадный — парк в Киеве
 Отрадный — подземный правый приток реки Лыбедь.

См. также 
 Отрадный проезд
 Отрадный проспект
 Отрадная
 Отрадное